Perlmutter est un patronyme porté notamment par :

 Ed Perlmutter (1953-), homme politique américain ;
 Isaac Perlmutter (1942-), homme d'affaires israélo-américain ;
 Saul Perlmutter (1959-), cosmologiste américain.